Stara Pazova je grad u Srijemu u Vojvodini.

Hrvati u Staroj Pazovi 

Stara Pazova danas (po stanju od 15. prosinca 2002.) daje 1 elektora u Hrvatsko nacionalno vijeće Republike Srbije.

Stanovništvo
U gradu prema popisu stanovništva iz 2002. godine živi 18.645 stanovnika, od toga 14.948 punoljetna stanovnika, prosječna starost stanovništva iznosi 39,0 godina (37,4 kod muškaraca i 40,5 kod žena). U naselju ima 1.583 domaćinstava, a prosječan broj članova po domaćinstvu je 3,02.

Prema popisu iz 1991. godine u gradu je živjelo 17.110 stanovnika.

Mediji 
RTV Stara Pazova

Izvor

Vanjske poveznice 

Naselja u Vojvodini
Srijem